Les Béquilles ,  film muet français réalisé par Léonce Perret, sorti en 1911 ;
 Les Béquilles, roman de Patrice Pluyette, publié en 2004.